Мосс — місто і порт на південному сході Норвегії;
 Мосс — норвезький футбольний клуб з Мосса.

 Мосс Ґлен — новозеландський футболіст, воротар «Melbourne Victory» та національної збірної Нової Зеландії.
 Мосс Джонні — легендарний американський гравець в покер;
 Мосс Кейт — британська супермодель;
 Мосс Керрі-Енн — канадська актриса;
 Мосс Марсель — французький етнолог і соціолог.